William Campbell peut désigner :
 Lord William Campbell (1730-1778), gouverneur de la Nouvelle-Écosse ;
 William Campbell (1824-1893),  Stratheden et Campbell, homme politique anglais ;
 William Campbell (1884-1972), réalisateur et scénariste américain ;
 William Campbell (1926-2011), acteur américain ;
 William Campbell (1959-), vrai nom de l'acteur américain Billy Campbell, connu pour son rôle de Jordan Collier dans la série Les 4400 ;
 William Wallace Campbell (1862-1938), astronome américain ;
 William C. Campbell (1923-2013), golfeur amateur et administrateur américain ;
 William C. Campbell (1930-), biochimiste, lauréat du Prix Nobel de médecine 2015 ;
 William Campbell (1940-2016), homme d'affaires et investisseur américain.